Keiderling ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Keiderling (1937–2017), deutscher Historiker
 Karl Keiderling, Pseudonym von Paul Albrecht (Politiker, 1902) (1902–1985), deutscher Gewerkschafter und Politiker (KPD), MdR
 Thomas Keiderling (* 1967), deutscher Historiker